Рейнке () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Рейнке, Иоганн (1849—1931) — немецкий ботаник.
 Рейнке, Михаил Михайлович (1862 — после 1924) — начальник наградного отдела Собственной Его Императорского Величества канцелярии Нииколая II, тайный советник.
 Рейнке, Николай Михайлович (1849—1927) — российский сенатор, тайный советник.
 Рейнке, Фридрих (1862—1919) — немецкий учёный, патологоанатом.